Безіменна — річка в Україні, у Острозькому районі Рівненської області. Ліва притока Горині, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 11,42 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,96  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Річка повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок у селі Михайлівка. Тече переважно на південний схід через Грем'яче, Розваж і впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Грозів.

Цікавий факт 
 У книзі Олександра Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» про цей населений пункт зазначено: 

 У селі Грем'яче річку перетинає автошлях .

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Острозької громади
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці